Евгений, Евгени e мъжко име от гръцки произход – Ευγένιος – буквално добър род, преносно – благороден. Женската форма е Евгения. Може да се отнася за:

Римски папи 
 Евгений I
 Евгений II
 Евгений III
 Евгений IV

Други хора с това име 
 Евгений Савойски – австрийски генерал
 Евгений Босилков – католически духовник
 Евгений – узурпатор, провъзгласил се за римски император
 Евгени Бакърджиев, политик